Sälzerbach ist der Name von Fließgewässern:

 Sälzerbach (Aula), rechter Quellbach der Aula nahe Oberaula, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Sälzerbach (Borbecker Mühlenbach), rechter Zufluss des Borbecker Mühlenbachs in Bochold (Essen), kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Sälzerbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern